Catenicula är ett släkte av mossdjur. Catenicula ingår i familjen Alysidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Catenicula